Hövsgöl est un terme mongol, il est utilisé pour :
 Khövsgöl nuur, un lac de Mongolie
 Khövsgöl, un aïmag (ou province), où est situé ce lac, et, qui tire son nom de ce lac.
 Khövsgöl, un district de la province de Dornogovi.